Het WTA-tennistoernooi van Monterrey (officieel Abierto GNP Seguros) van 2017 vond plaats van 3 tot en met 9 april 2017 in de Mexicaanse stad Monterrey. Het was de negende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Heather Watson was ongeplaatst. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Angelique Kerber.

Het tweede reekshoofd, Anastasija Pavljoetsjenkova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Duitse nummer 1 van de wereld  Angelique Kerber in drie sets. Pavljoetsjenkova wist voor de vierde keer in haar carrière het toernooi op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel, de eerste van 2017.

De Belgische Alison Van Uytvanck verloor meteen haar openingspartij.

De Nederlandse Lesley Kerkhove had zich via het kwalificatietoernooi een plek in het hoofdtoernooi weten te veroveren – daar strandde zij in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Anabel Medina Garrigues en Arantxa Parra Santonja hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Nao Hibino en Alicja Rosolska won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Dalila Jakupović en Nadija Kitsjenok in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Poolse Rosolska had daarnaast zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Japanse Hibino geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Monterrey 2017
Monterrey